Presbitérium – a katolikus templomban az oltár és a papság részére fenntartott hely
Presbitérium – a protestáns egyházban a gyülekezet által választott egyházközségi tanács